Xiyan Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiyan (socken i Kina, Zhejiang), 
 Xiyan (socken i Kina, Shanxi), 

Robotskapade Kinaförgreningar